Отмар Шиссель фон Флешенберг (; 1884—1943) — австрийский филолог.

Занимался преимущественно древнегреческой и византийской (отчасти и латинской) прозой, как в историческом ракурсе, так и в приложении к общетеоретическим вопросам, принадлежа в этом отношении к новой германской риторической школе (см., напр., диспозиция). Подготовил также ряд изданий позднеантичной литературы (например, издание «De reditu suo» Клавдия Рутилия Намациана в оригинале и с немецким переводом, 1920).

Труды 
 Zur Bibliographie der tirolischen Literatur des 18. Jahrhunderts. — Wien, 1906.
 Dares-Studien. — Halle a. S., 1908.
 Die Rahmenerzaehlung in den ephesischen Geschichten des Xenophon von Ephesus. — Innsbruck, 1909.
 Novellenkränze Lukians. — Halle a. S., 1912.
 Entwicklungsgeschichte des griechischen Romanes im Altertum. — Halle a. S., 1913.
 Die griechische Novelle: Rekonstruktion ihrer literarischen Form. — Halle a. S., 1913.
 Kataloge griechischer Handschriften. — Graz, 1924.
 Marinos von Neapolis und die neuplatonischen Tugendgrade. — Athen, 1928.
 Der byzantinische Garten: seine Darstellung im gleichzeitigen Romane. — Wien, 1942.

Ссылки 
 Gerhard Kurzmann, Ottfried Hafner: Tot in Graz: Lebendige österreichische Geschichte auf dem St. Leonhard-Friedhof, Graz 1990, S. 113—115.

Литературоведы Австрии